P6PA+Architects, Praha, je česko architektonická kancelář, založená. 2003, architekt Martin Klejna z Prahy.

Ve své práci vycházejí z nových trendů v architektuře, které se používají v zemích. Spolupracují s dalšími architekty a zaměřují se na realizaci exteriérů a interiérů obchodů, restaurací i bytových domů. Další činností je provádění architektonických i urbanistických studií a investorských analýz.

Realizace (výběr) 
 2007 Villa Baba, Praha 6
 2009 Kalek Resort, Kalek (rekreační areál na česko-německé hranici)
 2009 Zámek Staňkovice, Staňkovice (renovace zámku a úprava okolí na biofarmu)
 2010 Villa Střešovice, Praha 6, Slunná I Restaurace Zelená Zahrada, Praha 2 (Výstavba Fusion Restaurace v Praze na Vinohradech)
 2011 Residence Biskupcova, Praha 3 (koncept otevřených bytů k renovaci)
 2013 Villa Herink, Herink okr. Praha–východ
 2014 rekonstrukce bytového domu, Praha 6, Velvarská 1646/19
 2015 Rezidence Adalbert, Praha (Rekonstrukce historického objektu pro rezidenční účely v centru Prahy
 2016 Rekonstrukce bytu Staré Město, Praha 1
 2017 Bieblova Apartments, Praha 5 (Stavba rezidenčního objektu v proluce s unikátní fasádou z panelů HI-MACS)
 2018 Strašnice Villa Interiér, Praha 10

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 P6PA+Architects 

Architektonické firmy